Indiana hace referencia a varios artículos:

Lugares
Indiana, uno de los cincuenta estados de los Estados Unidos de América. 
Indiana (Maynas), localidad peruana ubicada en la provincia de Maynas, Región Loreto.
Indiana (Metro de Chicago), estación en la línea Verde del Metro de Chicago.
Indiana (Metro de Los Ángeles)
Indiana (Pensilvania), borough en el condado de Indiana, estado estadounidense de Pensilvania.

Astronomía
Indiana Asteroid Program, para la observación fotográfica de asteroides.
Indiana Blast, equipo de fútbol de los Estados Unidos.

Deporte
Indiana Fever, equipo de la liga profesional de baloncesto femenino.
Indiana Hoosiers, equipos deportivos de la Universidad de Indiana Bloomington.
Indiana Pacers, equipo de baloncesto profesional de la NBA .
Indiana State Sycamores, equipo deportivo de la Universidad Estatal de Indiana.

Personajes de ficción y personas 
Indiana Evans, actriz, cantante y modelo australiana.
Indiana Sánchez, modelo, Miss Nicaragua 2009.
Indiana Jones, personaje de ficción.

Música
Indiana (banda española), de rock y power pop surgida en Madrid en torno a 1973-74.
Indiana (álbum de Jon McLaughlin)
Indiana Wants Me, canción escrita y grabada originalmente por el cantante y compositor canadiense R. Dean Taylor en 1970.
Indiana, canción de Hombres G de 1986.

Transporte
Indiana University Health People Mover, sistema de transporte que opera en Indianápolis, Indiana.

Textil
Indiana, tela de algodón teñida o estampada proveniente de la India.